Peugeot 406 (type 8) er en stor mellemklassebil fra den franske bilfabrikant Peugeot.

Modellen afløste Peugeot 405 i efteråret 1995. Den fandtes som sedan, stationcar og coupé.

I foråret 1999 gennemgik modellen et facelift, og i 2004 blev den afløst af Peugeot 407.

Oprindelig version (1995−1999) 
406 kom på markedet i september 1995, i første omgang kun som firedørs sedan. I oktober 1996 blev stationcarversionen Break præsenteret på Paris Motor Show, og i juli 1997 en af Pininfarina designet og fremstillet coupéversion.

Ved introduktionen kunne modellen leveres med to benzinmotorer på 1,8 liter med 81 kW (110 hk) og 2,0 liter med 97 kW (132 hk). I februar 1996 fulgte en mindre benzinmotor på 1,6 liter med 65 kW (88 hk, dog ikke i Danmark) og de to turbodieselmotorer på 1,9 liter med 66 kW (90 hk) og 2,1 liter med 80 kW (109 hk), sidstnævnte med tre ventiler pr. cylinder. I juli 1996 tilkom en 2,0-liters turbobenzinmotor med 108 kW (147 hk). Topmodellen blev fra modelår 1997 udstyret med en 3,0-liters V6-motor med 140 kW (190 hk). Kort før faceliftet i 1999 blev dieselmotorerne afløst af PSA's nye 2,0-liters HDi-motor med 80 kW (109 hk) og commonrail-indsprøjtning.

Standardudstyret er i forhold til de tidssvarende konkurrenter omfangsrigt. Allerede i 1996 hørte ABS og dobbelt airbag til standardudstyret.

Udstyr 
 S – Mindste udstyrsmodel, som kun kunne fås med en 1,8 8V motor med 90 hk.
 SL – Næstlaveste udstyrsmodel, findes kun i 1,8 og 1,9 TD og i årgangene 1995-97. Modellen har bl.a. sædevarme og fjernbetjent centrallås.
 SR – Afløste SL, blev solgt fra 1997-99 i 1,8, 1,9 TD, 2,0 HDi og 2,1 TD. Udstyr som SL, og derudover el-ruder foran, omdrejningstæller og velourindtræk.
 ST – Kunne fås fra 1995-99 til 1,9 TD, 2,0, 2,0 HDi og 2,1 TD. Samme udstyr som SR, og derudover træindlæg på instrumentbræt samt indfarvede dørhåndtag.
 SV – Topmodellen, som kunne fås fra 1995-99 til 2,0, 2,0 Turbo, 2,1 TD samt 3,0. Samme udstyr som ST, og derudover indfarvede spejle, el-ruder for og bag, el-spejle, tågeforlygter, fjernbetjent centrallås med superlås, regnsensor, lygtevaskere, oliestand/temperatur-målere, udendørstemperaturmåler, træindlæg på instrumentbord og alle døre.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Faceliftet version (1999−2004) 
I marts 1999 gennemgik Berline og Break et omfangsrigt facelift, hvor den aggressivt designede front bortfaldt på begge karrosserivarianter. Hvor bagenden på Break forblev uændret, fik Berline tværstriber lakeret i bilens farve mellem baglygterne. Sideblinklysene blev placeret i den øverste del af forskærmene. Desuden blev 3,0 V6-motorens effekt øget fra 140 kW (190 hk) til 152 kW (207 hk).

Til modelår 2001 blev 1,8-litersmotoren fra XU-serien afløst af en ny fra EW-serien, og en 2,2-liters benzinmotor med 116 kW (158 hk) blev tilføjet modelprogrammet. I midten af 2001 fulgte en benzinmotor (2,0 HPi) med direkte indsprøjtning og 103 kW (140 hk), dog ikke i Danmark.

Coupé beholdt sit oprindelige design frem til juni 2001, hvor den fik et let optisk facelift med forlygter i klart glas. Nogle af de stærkeste motorer fulgte allerede samtidig med faceliftet af Berline og Break, men samtidig med faceliftet af Coupé tilkom to nye dieselmotorer med commonrail-indsprøjtning (2,0 HDi med 79 kW (107 hk) og 2,2 HDi med 98 kW (133 hk)) og partikelfilter.

Kort tid før afløseren Peugeot 407 kom, fik Berline og Break i april 2003 et yderligere mindre facelift som kan kendes på en kromindrammet kølergrill og på Break desuden et større logo på bagklappen.

406 Coupé fik i maj 2003 et yderligere facelift med større modifikationer end i midten af 2001. Den faceliftede Coupé kan kendes på den store kølergrill, som repræsenterer Peugeots daværende designlinje. Herefter blev 406 Coupé med udstyret Ultima Edizione som den sidste 406-model i programmet frem til juni 2005.

Udstyr 
 SR – Laveste udstyrsmodel, kunne fås fra 1999-00 til 1,8, 2,0 og 2,0 HDi. Af udstyr har den fjernbetjent centrallås, sædevarme, velourindtræk, el-ruder foran, omdrejningstæller og indfarvede spejle.
 ST – Kunne fås fra 1999-03 og til 1,8, 2,0, 2,0 HDi og 2,2. Samme udstyr som SR, og derudover fuldautomatisk klimaanlæg, el-ruder for og bag, tågeforlygter, indfarvede dørhåndtag, el-spejle, regnsensor, armlæn og træindlæg. Fra 2002 fik den desuden kørecomputer.
 SV – Topmodellen fra 1999-00. Udelukkende til 3,0, og har samme udstyr som ST og derudover lygtevaskere, armlæn og fartpilot.
 TS – Afløste SV som topmodel i 2001-04. Kunne fås til 2,2, 2,2 HDi og 3,0. Samme udstyr som SV og derudover læderrat og del-lædersæder med blåt stof samt blå panellister i stedet for træ.
 XS – Den sidste udstyrsmodel lanceret inden 406'eren udgik. Modellen kunne fås fra 2003-04 til 1,8, 2,0, 2,0 HDi og 2,2. Modellen har samme udstyr som TS dog uden del-lædersæder, og med grå panellister samt hvide instrumenter. Til daglig kaldtes disse XS4 (alle versioner, dog hedder den 6-cylindrede version XS6 som indikerer antallet af cylindre).

Tekniske data

Benzinmotorer 

Samtlige versioner med benzinmotor produceret fra og med 1. januar 2000, med undtagelse af 2,0 HPi, er E10-kompatible.

Dieselmotorer

Sikkerhed 
406 er blevet kollisionstestet af Euro NCAP to gange, først i 1997 med et resultat på to og igen i 2001 med et resultat på tre stjerner, ud af fem mulige.

Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var 406 klassificeret som følger:
 2005: Mindst 30 % bedre end middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2013: Mindst 20 % dårligere end middelbilen
 2015: Som middelbilen
 2017: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2019: Mindst 20 % bedre end middelbilen

Trivia 
Peugeot 406 er kendt fra filmen Taxi fra 1998, hvor den af en forrykt taxachauffør bliver ombygget til superbil.

Referencer

Litteratur 
 Peugeot 406 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, april 1997. Varenr. DA. 97406. 0091.
 Peugeot 406 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, april 1998. Varenr. DA. 99406. 0090.
 Peugeot 406 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, december 2000. Varenr. DA. 00406. 0092.
 Peugeot 406 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, juni 2002. Varenr. DA. 02406. 0091.
 Peugeot Coupé 406 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, december 1997. Varenr. DK. 98406. 0391.
 Peugeot Coupé 406 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, maj 2003. Varenr. DA. 03406. 0691.
 Automobil Revue. Katalog 1997, 1998, 2000 og 2003 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

 

406
Store mellemklassebiler
Stationcars
Coupéer
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1995
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne